Давташен () — топонім у Вірменії:

 Давташен (село) — село марзі (області) Арагацотн.
 Давташен (район) — один з 12-ти районів міста Єреван.